Zoey  – variante del nome proprio di persona femminile Zoe
 Zoey  – cantante pop giapponese
 Zoey  – personaggio della serie animata A tutto reality
 Zoey  – personaggio della serie di videogiochi Left 4 Dead
 Zoey  – personaggio della serie Pokémon

Pagine correlate 
 ZOE